Syvstjernen har flere betydninger:

 Plejaderne (stjernehob) – kendt som syvstjernen
 Syvstjernen (skov) - et skovområde ved Furesø
 Heptagram – geometrisk figur, en syvkantet polygon